Wiehr ist der Name von

 Bruno Wiehr (Bruno Franz Viktor Wiehr; ?–nach 1935), deutscher selbständiger Fotograf, Kameramann und Unternehmer, Inhaber der Wiehr-Film in Dresden
 Gertrud Wiehr (1908–2004), deutsche Politikerin und Kommunistin, siehe Gertrud Glondajewski

Siehe auch
 Wir
 Wier
 Wihr
 Wiehre